Miejscowości w USA:
 Coal Valley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
Gminy w USA:
 Coal Valley (ang. Coal Valley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island